Karl Willig ist der Name folgender Personen:

* Karl Willig (Krankenpfleger) (1894–1946), deutscher Krankenpfleger, im Hadamar-Prozess zur Euthanasie zum Tode verurteilter vielfacher Mörder
 Karl Gottlieb Willig (Carolus Gottlieb Willig; vor 1727–nach 1744), zum Christentum konvertierter jüdischer Autor und Herausgeber, siehe Carl Gottlieb Willig